Fiammetta – variante del nome proprio di persona femminile Fiamma
 Fiammetta – cantante e attrice italiana
 Fiammetta – personaggio del Decameron di Giovanni Boccaccio
 Fiammetta – personaggio della serie Pokémon

Pagine correlate 
Fiamma (disambigua)